Příjmení Craig nosí více významných osobností:

 Alan Craig (* 1945/1946)– britský politik
 Bryan Craig (* 1991) – americký herec
 Daniel Craig (* 1968) – anglický herec
 Edward Gordon Craig (1872–1966) – anglický divadelní teoretik, herec, režisér a scénograf
 Jim Craig (* 1957) – americký hokejový brankář
 Larry Craig (* 1945) – americký konzervativní politik
 Ninalee Craig (1927–2018) – americká modelka
 Ralph Craig (1889–1972) – americký atlet, sprinter
 William Lane Craig (* 1949) – americký filosof

související
 Craig (rozcestník)
 Craig (rodné jméno)

Externí odkazy